Thelott ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Carl Thelott (1760–1834), deutscher Maler, Kupferstecher und Hochschullehrer
 Ernst Joseph Thelott (1802–1833), deutscher Porträtmaler
 Johann Andreas Thelott (1655–1734), deutscher Goldschmied, Zeichner und Kupferstecher
 Johann Gottfried Thelott (1711–1775), deutscher Kupferstecher und Zeichner
 Johann Philipp Thelott (1639–1671), deutscher Kupferstecher
 Karl Franz Joseph Thelott (1792–1830), deutscher Porträtmaler und Kupferstecher